Imprezy cykliczne i festiwale w Bielsku-Białej:

 Bielska Zadymka Jazzowa - organizowany na przełomie stycznia i lutego festiwal jazzowy, w którym udział biorą gwiazdy krajowego i światowego jazzu; jedną z atrakcji jest finałowy nocny koncert w schronisku na Szyndzielni, od 2014 roku galowe koncerty odbywają się również w NOSPR w Katowicach;
 Muzyka na Zamku - raz w miesiącu, w pn. odbywają się w salach zamku bielskiego cykliczne koncerty kameralne. 
 Przegląd Teatralny Laureatów Złotych Masek - marcowa impreza, której celem jest zaznaczenie obecności Teatru Polskiego na mapie kulturalnej województwa i przybliżenie bielskiej publiczności spektakli scen śląsko-małopolskich;
 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”
 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej - jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali lalkarskich na świecie, organizowany przez Teatr Lalek Banialuka;
 Dni Bielska-Białej - organizowane w czerwcu święto miasta, podczas którego na pl. Ratuszowym i ATH występują gwiazdy sceny muzycznej i kabaretowej;
 Festiwal Miast Partnerskich „Poznajmy Się” - szereg czerwcowych imprez kulturalnych z udziałem miast partnerskich Bielska-Białej, mających na celu zaprezentowanie kultury i promocję zaprzyjaźnionych miast;
 Festiwal Filmowy „Kino Niezależne Filmowa Góra” - festiwal kina niezależnego, organizowany w czasie wakacji w sześciu miastach Polski, m.in. w Tarnowie, Bielsku-Białej i Zielonej Górze (scena główna) oraz w Edynburgu i Berlinie.
 Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Operacja Południe” - największa w Polsce parada skupiająca kolekcjonerów i miłośników pojazdów militarnych, od 2016 roku zlot odbywa się we wrześniu;
 Tydzień Kultury Beskidzkiej - największa impreza folklorystyczna w Polsce organizowana w kilku beskidzkich miejscowościach; w Bielsku-Białej odbywają się pokazy zespołów zagranicznych;
 Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych - impreza organizowana przez Automobilklub Beskidzki, gromadząca miłośników starych samochodów;
 Pożegnanie Lata - cykl plenerowych koncertów odbywających się pod koniec sierpnia;
 Festiwal Muzyki Organowej (wcześniej Festiwal Muzyki Jana Sebastiana Bacha) - wrześniowy festiwal, który promuje twórczość Jana Sebastiana Bacha i piękno muzyki organowej;
 Festiwal Kompozytorów Polskich - jedyny w kraju festiwal poświęcony w całości muzyce kompozytorów polskich;
 FotoArtFestival - międzynarodowy festiwal fotograficzny odbywający się co dwa lata w październiku, odbywa się od 2005 roku;
 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” - konkurs poświęconych malarstwu współczesnemu;
 Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej;
 Ogólnopolska Wystawa Instrumentów Lutniczych - połączona z koncertami lutniczymi organizowanymi w salach bielskiego zamku;
 Letnia Scena Sfery - cykl darmowych piątkowych koncertów organizowanych podczas wakacji (lipiec i sierpień) na placu przed Galerią Sfera;
 Lato z kulturą - organizowany przez Bielskie Centrum Kultury cykl darmowych koncertów w lipcu i sierpniu, odbywają się one w soboty w Parku Słowackiego i niedziele na Rynku starego miasta;
 Międzynarodowy Piknik Lotniczy - dwudniowa impreza plenerowa odbywająca się w lecie na lotnisku w Aleksandrowicach, której główną atrakcją są pokazy lotnicze;
 Czuli Barbarzyńcy - coroczne kilkudniowe spotkania i konferencje poświęcone czeskiej historii i kulturze oraz wzajemnych relacjach między Czechami i Polakami.

Dawne imprezy cykliczne w Bielsku-Białej:
 Święto Ulicy 11 Listopada – w latach 2007-2010 przez 2 dni na głównym bielskim deptaku, odbywała się impreza przybliżająca przybyłym tę ulicę taką, jaka była w XIX w. Oprócz tego organizowane były imprezy towarzyszące, m.in. : Jarmark Galicyjski, koncerty, wystawy;
 Festiwal „Kultura Rytmu” - parada i koncerty z udziałem zespołów z całego świata; odbywa się na początku lipca; ostatnia edycja odbyła się w 2010 roku;
 Jarmark Świętojański - festyn nawiązujący do tradycji średniowiecznego jarmarku świętojańskiego, ze względów finansowych zrezygnowano z jego organizacji, ostatni odbył się w 2013 roku.

Przypisy 

Kultura w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała